Тирго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 9,04 км². Население — 232 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Покровителем города считается Эль Сальвадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre Tirgo
 Pueblos de España
 Iglesia de El Salvador

Муниципалитеты Риохи